Чангченмо () — река на спорном участке индо-китайской границы.

География 
Река начинается на северных склонах горы Тартара, и течёт на запад по урочищу Чанцуньмо по территории, которая в настоящее время контролируется Китаем. Затем она переходит на территорию, контролируемую Индией, и впадает в реку Шайок.

Притоки 
 Чанглунг

Примечания 

Реки Ладакха
Притоки Шайока
Аксайчин